Eriaphytis är ett släkte av steklar. Eriaphytis ingår i familjen växtlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Växtlussteklar
Eriaphytis